Miejscowości w USA:
 Minneiska – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
Gminy w USA:
 Minneiska (ang. Minneiska Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha